

Astronomia
 3888 Hoyt – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hoyt – comune degli Stati Uniti d'America nel Kansas

Onomastica
Hoyt – nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
 Arthur Hoyt – attore statunitense 
 George Hoyt – arbitro di pallacanestro statunitense, 
 Harry Hoyt – sceneggiatore e regista statunitense 
 Jerry Hoyt – pilota automobilistico statunitense
 Lance Hoyt – wrestler statunitense 
 William Hoyt – atleta statunitense specialista del salto con l'asta

Altro 
 Team Hoyt – team composto da Dick Hoyt e suo figlio Rick Hoyt. Insieme gareggiano in varie discipline sportive quali il triathlon e la maratona
 Jaz Hoyt – personaggio della serie tv statunitense Oz
 Sceriffo Hoyt – personaggio dei film Non aprite quella porta (2003) e Non aprite quella porta – L'inizio (2006)

Pagine correlate
Hoyte